Upham ist der Familienname folgender Personen:

 George B. Upham (1768–1848), US-amerikanischer Politiker
 Jabez Upham (1764–1811), US-amerikanischer Politiker
 John S. Upham junior (1907–1993), US-amerikanischer Generalleutnant der US Army
 Misty Upham (1982–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Nathaniel Upham (1774–1829), US-amerikanischer Politiker
 Samuel C. Upham (1819–1885), US-amerikanischer Autor
 Thomas Cogswell Upham (1799–1872), US-amerikanischer Philosoph
 Warren Upham (1850–1934), US-amerikanischer Geologe, Historiker und Botaniker
 William Upham (1792–1853), US-amerikanischer Politiker
 William H. Upham (1841–1924), US-amerikanischer Politiker

Upham ist der Name folgender Orte:
 Upham (Hampshire), Vereinigtes Königreich
 Upham (New Mexico), Vereinigte Staaten
 Upham (North Dakota), Vereinigte Staaten
 Upham (Wisconsin), Vereinigte Staaten